Пчелинка — название нескольких рек в России:

 Пчелинка (приток Булатной) — в Выборгском районе Ленинградской области
 Пчелинка (приток Чагоды) — в Бокситогорском районе Ленинградской области